Сёмжа:
 Сёмжа — деревня в Мезенском городском поселении Мезенского района Архангельской области
 Сёмжа — река в Мезенском районе Архангельской области, впадает в Белое море
 Сёмжа — озеро в Мезенском районе Архангельской области